Балтайский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — село Балтай.

География 
Расположен в северной части Правобережья области, на Приволжской возвышенности. Пересечённый рельеф, озера и значительная лесистость района создают привлекательные пейзажи.

Балтайский муниципальный район занимает территорию — 1,2 тыс. км² в северной части Саратовского Правобережья.

Район граничит с Пензенской и Ульяновской областями на севере и Базарно-Карабулакским и Вольским районами Саратовской области на западе и востоке соответственно.

Административный центр района — село Балтай расположен в его центральной части на р. Алай в 135 км от г. Саратова.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 152,4 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Вольского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла территория бывшей Балтайской волости Вольского уезда Саратовской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

30 сентября 1958 года к Балтайскому району была присоединена часть территории упразднённого Куриловского района.

1 февраля 1963 года район был упразднён, 30 декабря 1966 восстановлен.

Население 

Численность населения Балтайского муниципального района — 12,7 тыс. чел. и по этому показателю район занимает предпоследнее место, так же как и по территории (1,3% от площади области), среди муниципальных районов Саратовской области.

Плотность населения в Балтайском муниципальном районе почти в 2,5 раза ниже, чем в среднем по области, что в первую очередь обусловлено значительным преобладанием сельского населения.

Район многонациональный, здесь проживают: русские, мордва, татары, армяне, чеченцы.

Муниципально-территориальное устройство 
В Балтайский муниципальный район входят 4 муниципальных образования со статусом сельского поселения:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были 4 сельских поселения.

Населённые пункты 
В Балтайском районе 30 населённых пунктов.

Экономика 
Район сельскохозяйственный, здесь производится зерно, подсолнечник, разнообразную животноводческую продукцию.

Достопримечательности 
Достопримечательностями района являются памятники истории и культуры: усадьба графа Нессельроде в селе Царевщина, Храм Покрова Божией Матери в селе Балтай, церковь и парк в селе Всеволодчино, Храм архистратига Божия Архангела Михаила в селе Донгуз, храм во имя Дмитрия Донского в селе Столыпино. Природный памятник — гора Шихан близ села Большие Озёрки.

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Примечания

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт муниципальной газеты Балтайского района